Die Elbsche ist ein linksseitiger Nebenfluss der Ruhr.

Geographie

Verlauf 
Die Elbsche entspringt „im Langenbruch“ in Albringhausen, einem Ortsteil von Wetter (Ruhr) und mündet nach etwa 7,5 km Länge in Wetter-Wengern in die Ruhr. Streckenweise bildet sie die Grenze zwischen den beiden Städten Wetter und Witten.

Die auch als Elbschetalbahn bezeichnete Bahnstrecke Witten–Schwelm verläuft auf langer Strecke parallel zum Bach. Im Oberlauf dominiert die Eisenbahnlinie als Taleinschnitt das Tal, wodurch die Elbsche an den Rand gedrängt wird. Derzeit wird auf der Bahnstrecke ein Rad- und Wanderweg gebaut, der dem Fluss über fast den gesamten Verlauf folgen wird.

1902 schlossen sich die Wiesenbesitzer im Elbschebachtal zu einer Genossenschaft zusammen. Ziel war die Melioration der Elbsche zwischen Wengerner Mühle und Ratelbecke. In diesem Bereich wurden bis 1904 Be- und Entwässerungsgräben angelegt, um die Wiesen zu bewirtschaften und den Verlauf der Elbsche zu optimieren. Später wurden weitere Abschnitte bearbeitet. Durch den Bergbau verschwanden einige Bäche. Dies führte ab 1908 zu einem Rechtsstreit mit der Zeche Trappe. Im Laufe der Jahre hat sich die Situation mittlerweile verbessert. Die Elbsche bietet der Natur nun wieder viele Rückzugsgebiete. 

So ist das Elbschetal heute zwischen dem Dorf Albringhausen und Wengern als Naturschutzgebiet ausgewiesen. 

Ihr Einzugsgebiet ist zu großen Teilen von der Landwirtschaft geprägt, so dass zusammen mit dem großen Höhenunterschied zwischen Quelle und Mündung die Wasserführung der Elbsche nach heftigen Niederschlägen sehr stark ansteigen kann.

Zuflüsse 
Zu den Zuflüsse zählen, von der Mündung in die Ruhr aus aufgezählt (orografisch):

 Opfersiepen (linksseitig)
 Schmalenbecke (rechts)
 Ratelbecke (links)
 Gehrenbecke (links)
 Nockenbach (links)
 N.N. (links)
 Heidebach (rechts)
 Erlenbach (links)

Sehenswürdigkeiten  
Sehenswürdigkeiten am Bachlauf sind:
 ehemalige Zeche Neu-Wülfingsburg
 Dorfkern und Bahnhof Albringhausen
 Bruchsteinhaus bei Ratelbecke (1722)
 Naturschutzgebiet Elbschebach Witten Bommerholz
 Gut Wengerner Mühle
 Elbschetalviadukt in Wengern
 historischer Ortskern in Wengern mit dem Leimkasten, Wengener Kirche und dem Henriette-Davidis-Museum.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fluss in Europa
Fluss im Ruhrgebiet
Gewässer im Ennepe-Ruhr-Kreis
Geographie (Witten)
Geographie (Wetter, Ruhr)